

Любіни — село в гміні Коло Кольського повіту Великопольського воєводства
 Любіни — село в гміні Рихвал Конінського повіту Великопольського воєводства